São Fabrício
 Fabrício (basquetebolista)
 Fabrício (futebolista)

Desambiguação